Горхо́лл (городской холл, ) — культурно-спортивный комплекс в Таллине, Эстония. Расположен на берегу залива, рядом с Пассажирским портом и в непосредственной близости от стен старого города Таллина. Строительство завершилось в 1980 году, к открытию Московской Олимпиады. В 1999 году внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии как памятник архитектуры. Регистровый адрес: улица Садама 1.

Не следует путать Горхолл с административным зданием муниципального правления — Таллинской ратушей, несмотря на то, что в английском переводе его называют Town Hall.

22-е летние Олимпийские игры проводились в Москве в 1980 году. Поскольку Москва не имела подходящих сооружений для проведения парусных состязаний, миссию проведения олимпийской регаты возложили на Таллин, столицу Эстонской ССР. Началась масштабная реализация множества инфраструктурных, жилищных, инженерно-технических, транспортных, спортивных и общественно-культурных проектов. Одним из них стал Дворец культуры и спорта им. В. И. Ленина, с закрепившимся позднее названием Горхолл. 

Массивное железо-бетонное сооружение вписалось в береговую линию, не нарушая целостности открывающейся с залива панорамы исторической части города. При облицовке использован камень известняковых и доломитных пород местного происхождения. Главныe архитекторы проекта — Райне Карп, Рийна Алтмяэ и Юло Сирп. В составе коллектива, работавшего над созданием и воплощением проекта, они в 1984 году были награждены Государственной премией СССР.

Комплекс также оборудован вертолётной площадкой (Tallinn Linnahall Heliport), откуда до 2010 года совершались регулярные полёты в Хельсинки компанией «Copterline», и небольшим яхтенным портом компании «Linda Line».

В июне и июле 2019 года у Горхолла проходили съемки фильма Кристофера Нолана «Довод». Здание по сюжету выступало в качестве киевского оперного театра.

При инспектировании 6 сентября 2017 года состояние памятника культуры было оценено как плохое. Сооружение заброшено.

Примечания

Ссылки 
 Горхолл на сайте Государственного регистра памятников культуры 
 Реформисты пугают: Горхолл превратился в ржавого монстра и скоро просто развалится

Спортивные сооружения Таллина
Построено к Олимпиаде-80
Памятники культуры Эстонии
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в СССР
Стадионы, построенные в 1980 году
1980 год в Эстонии
Появились в 1980-е годы в Эстонии